Miejscowości w USA:
 Metcalfe – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Washington
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Metcalfe (ang. Metcalfe County) – w stanie Kentucky